Miejscowości w USA:
 Red Oak – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Red Oak – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Red Oak – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Latimer
 Red Oak – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
Gminy w USA:
 Red Oak (ang. Red Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Red Oak (ang. Red Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Red Oak (ang. Red Oak Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Red Oak (ang. Red Oak Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash

Inne znaczenia:
 Red Oaks – serial platformy internetowej Amazon